Ранко Брадић (Пирот, 18. април 1908 — Београд, 20. децембар 1986) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Капетан Леши || /
|-
| 1967. || Боксери иду у рај || Гробар 2
|-
| 1968. || Биће скоро пропаст света || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Песма ТВ серија || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1908.
Умрли 1986.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Пирота